Turniej w piłce wodnej mężczyzn podczas 1. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych, który był rozgrywany jako konkurencja pływania podczas światowych igrzysk wojskowych, we wrześniu 1995  we włoskim Rzymie w ramach wodnej dyscypliny sportu. 
Złoty medal zdobyli reprezentanci Włoch.

Uczestnicy 
Do rywalizacji przystąpiło 6 reprezentacji narodowych.

System rozgrywek 
W turnieju brało udział łącznie 6 drużyn męskich, w którym zmagania toczyli systemem kołowym (tj. każdy z każdym, po jednym meczu) bez podziału na grupy. Ustalona po zakończeniu rozgrywek kolejność w fazie grupowej była jednocześnie klasyfikacją końcową oraz podstawą do wręczenia medali uczestnikom światowych igrzysk wojskowych w tej konkurencji.

Medaliści

Rozgrywki grupowe 

Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; remis - 1 pkt; porażka - 0 pkt
Wyniki

Zobacz też 
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pływanie na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1995
Wojskowe igrzyska sportowe